Pteleopsis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pteleopsis ingår i familjen Combretaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Pteleopsis